Viksjö kyrka kan syfta på:

Viksjö kyrka, Härnösands stift – i Härnösands stift, Härnösands kommun.
Viksjö kyrka, Stockholms stift – i Stockholms stift, Järfälla kommun.